Аројо Тортуга има више значења:

 Аројо Тортуга (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Тортуга (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Тортуга (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику